Ночные пляски:

 Ночные пляски — русская народная сказка.
 Ночные пляски — пьеса Ф. К. Сологуба по мотивом сказки.